
Bad Boy est une expression anglaise qui signifie « mauvais garçon ».

Pour l'anthropologue Mélanie Gourarier, l’usage du concept de « bad boy » permet de taire des pratiques de violence en ne disant pas « l’homme violent », « l’homme qui a tapé des hommes ou des femmes ».

Cinéma 

 The Bad Boy (Le Mauvais Garnement), drame américain de  sorti en 1917 ;

 , film américain de  sorti en 1925 ;
 Bad Boy, film américain de  sorti en 1935 ;
 , film américain de  sorti en 1939 ;
 Bad Boy (Garçons en cage), film américain de  sorti en 1949 ;
 , film japonais de  sorti en 1963 ;
 , film américain de  sorti en 2002.

Musique

Label 

 Bad Boy Records, label de production de rap.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album live de  sorti le  ;

 , album de  et  sorti le  ;
 Bad Boy, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1980.

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 1985 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson des  sortie en 1957 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  sortie en 1959 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Royce da 5'9" présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Skepta présente sur l'album  sorti le .

 Bad Boy , chanson de Red Velvet , sortie en 2018, en lien avec la série The Great Seducer /Tempted 

 Bad Boy , chanson de Marwa Loud , sortie en 2018
 Bad Boy, chanson de Yseult, sortie en 2020.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Tous les articles commençant par Bad Boy